Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die im Olympic Oval gelaufen wurden.

Weblinks 
 Das Olympic Oval auf speedskatingnews.info

Einzelnachweise 

Utah Olympic Oval